Az 1995–1996-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hatvannegyedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak, a 9-12. helyezettek a kiesés elkerüléséért a B csoport legjobb 4 csapatával játszottak két kört.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

1-8. helyért 

 

3. helyért: ZTE-Goldsun - Albacomp

Rájátszás az 5-8. helyért:

Tegáz-Debreceni KK  - Szolnoki Olaj KK

Atomerőmű SE - Falco KC

5. helyért: Tegáz-Debreceni KK – Atomerőmű SE

7. helyért: Falco-Lépték KC - Szolnoki Olaj KK

9-16. helyért

Díjak 

Kosárlabda-bajnokság évei
1995 a kosárlabdában
1996 a kosárlabdában